A Wikiversidade em português é a sétima maior Wikiversidade.

Ligações externas 
 
 

Wikiversidade